A Wapedia era uma forma da Wikipédia, criada para os telemóveis / celulares com WAP e PDA. Foi um serviço iniciado por Florian Amrhein, disponível entre Agosto de 2004 e Novembro de 2013. Era operado pela Taptu. Cada texto era da Wikipédia e licenciado na forma GNU FDL.

Funcionalidades 
 Páginas longas são divididas em pedaços menores para caber nas pequenas telas dos dispositivos móveis.
 As imagens são diminuídas para a resolução do dispositivo móvel.
 Motor de busca próprio e rápido, independente dos servidores da Wikipédia.
 Suporta WML e formatos móveis modernos de XHTML, com uma autodetecção do melhor formato ao dispositivo.
 Diversas línguas. Ver as línguas.
 Apresenta versões recentes dos artigos.
 Um banco de dados de artigos local prove o serviço completo em alta velocidade, mesmo que os servidores da Wikipédia não estejam respondendo ou sejam rápidos o suficiente.
 Os utilizadores podem configurar o tamanho das imagens e outras opções como o tamanho da página inicial.

A seguir descrevem-se os endereço que estavam disponíveis apenas para memória futura:

Outras línguas 
  http://de.wapedia.mobi http://pda.de.wapedia.mobi 
  http://en.wapedia.mobi http://pda.en.wapedia.mobi 
  http://es.wapedia.mobi http://pda.es.wapedia.mobi 
  http://fr.wapedia.mobi http://pda.fr.wapedia.mobi 
  http://pl.wapedia.mobi http://pda.pl.wapedia.mobi 
  http://ru.wapedia.mobi http://pda.ru.wapedia.mobi 
  http://tr.wapedia.mobi http://pda.tr.wapedia.mobi

Ligações externas 
 Wapedia em português
 Wapedia em português para WAP
 Wapedia em português para PDA

Projetos da Wikimedia
Telefonia móvel